El Masters de Roma 2020, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2020 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 77a edició del torneig es va disputar entre el 14 i el 21 de setembre de 2020 al Foro Italico de Roma, Itàlia. El torneig s'havia de celebrar la setmana del 14 de maig però degut a la pandèmia per coronavirus es va ajornar unes setmanes en preparació del Roland Garros.

El tennista serbi Novak Đoković va establir un nou rècord de més títols en torneigs de categoria Masters (36) després de desempatar amb Rafael Nadal. Aquest fou el cinquè títol aconseguit a Roma i el quart títol de l'any, representant la 32a victòria en 33 partits disputats durant l'any 2020. La romanesa Simona Halep va guanyar el tercer títol de l'any i el primer a Roma després de dues finals perdudes. La parella masculina formada per l'espanyol Marcel Granollers i l'argentí Horacio Zeballos va guanyar el tercer títol de la temporada, l'única parella masculina que havia repetit títol durant la temporada. Per Granollers era el segon títol a Roma. La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la txeca Barbora Strýcová van guanyar el quart títol de la temporada en el primer torneig que disputaven després del confinament. Per Hsieh era el segon títol a Roma.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020